Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2021 (31-й чемпионат Беларуси по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2021-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга (30 туров). Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге, выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.
Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2021 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своём поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2021 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2022 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Спутник» (1-е место в первой лиге)
  «Гомель» (2-е место в первой лиге)
  «Сморгонь» (6-е место в первой лиге). 
Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Белшина» (15-е место в высшей лиге)
  «Смолевичи» (16-е место в высшей лиге)
  «Городея» (13-е место в высшей лиге, расформирован)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 31-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие следующие футбольные клубы:

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2022 

|}

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Гол+пас

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Сухие матчи (вратари)

Призы 
Лауреаты сезона-2021 были названы 9 декабря 2021 года на церемонии «Звёздный мяч-2021».

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2021
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2021
 Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021
 Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Спорт в Белоруссии в 2021 году